

Toponymes 
 Benedict est un village du Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Benedict est une municipalité du Kansas aux États-Unis ;

Patronymes 
Benedict est un patronyme porté notamment par :
 Brooks Benedict (1896-1968), acteur américain.
 Clint Benedict (1892-1976), gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Dirk Benedict (né en 1945), acteur américain ;
 Ed Benedict (1912-2006), animateur et artiste de layout américain ;
 Francis Gano Benedict (1870-1957), nutritionniste américain ;
 Paul Benedict (1938-2008), acteur et réalisateur américain ;
 Richard Benedict (1920-1984), acteur et réalisateur américain ;
 Rob Benedict (né en 1970), acteur et scénariste américain ;
 Ruth Benedict (1887-1948), anthropologue, biographe et poète américaine ;
 Stanley Rossiter Benedict (1884-1936), chimiste américain, principalement connu pour la découverte du réactif de Benedict ;
 Tony Benedict, scénariste, réalisateur et producteur.

Autre 
 Benedict est un cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune.

Homonymie de patronyme